Emerson, mit vollem Namen Emerson Ferreira da Rosa (* 4. April 1976 in Pelotas), ist ein ehemaliger brasilianischer Fußballspieler.

Karriere 
Im Jahr 1997 wagte der defensive Mittelfeldspieler den Sprung nach Europa und wechselte von seinem brasilianischen Stammklub Grêmio Porto Alegre zu Bayer 04 Leverkusen in die deutsche Fußball-Bundesliga. Bei Leverkusen spielt er drei Saisons, die sowohl für den Verein als auch den Spieler erfolgreich waren. In seiner letzten Saison 1999/2000 scheiterte die "Werkself" äußerst knapp und unglücklich mit einer Niederlage gegen Unterhaching am letzten Spieltag am Gewinn der Meisterschaft. Mit den Worten "Leverkusen wird nie etwas gewinnen. Nie, nie, nie!" wechselte Emerson für die damalige Rekordablöse von 36 Millionen DM zur AS Rom in die Serie A. 2001 konnte er mit der Roma die italienische Meisterschaft gewinnen.

Im Sommer 2004 wechselte Emerson gemeinsam mit Erfolgstrainer Fabio Capello zu Juventus Turin und absolvierte zwei Spielzeiten für den italienischen Rekordmeister. Als Juve 2006 im Zuge des Manipulationsskandals zum Zwangsabstieg in die Serie B verurteilt wurde, verließ er den Klub und wurde, ebenso wie Capello, von Real Madrid verpflichtet.

Im August 2007 wechselte Emerson zurück in die Serie A zum AC Mailand, da er in den Plänen von Real-Coach Bernd Schuster keine Rolle mehr spielte. Bei Milan absolvierte der Brasilianer in zwei Jahren 40 Partien, schaffte es jedoch nicht endgültig, sich einen Stammplatz zu erkämpfen. Am 21. April 2009 löste er seinen Vertrag in Mailand aus persönlichen Gründen auf. Nachdem er seinen Vertrag beim AC Mailand aufgelöst hatte, heuerte er beim brasilianischen Klub FC Santos an.
Am 17. Oktober 2009 beendete er seine Karriere.

Emerson nahm an den Weltmeisterschaften 1998 und 2006 teil. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 sollte er als Kapitän der Seleção auflaufen, zog sich aber kurz vor Turnierstart eine Verletzung zu, als er in einem internen Trainingsspielchen der brasilianischen Nationalmannschaft im Tor stand. Brasilien wurde ohne ihn Weltmeister.

Erfolge 
Nationalmannschaft
 Copa América: 1999
 FIFA-Konföderationen-Pokal: 2005

Grêmio Porto Alegre
 Brasilianischer Pokalsieger: 1994, 1997
 Copa Libertadores: 1995
 Brasilianischer Meister: 1996

AS Rom
 Italienischer Meister: 2000/01
 Supercupsieger: 2001

Real Madrid
 Spanischer Meister: 2006/07

AC Mailand
 UEFA Super Cup: 2007

Saisonstatistik

Weblinks

Einzelnachweise 

Fußballnationalspieler (Brasilien)
Fußballspieler (Bayer 04 Leverkusen)
Fußballspieler (AS Rom)
Fußballspieler (AC Mailand)
Fußballspieler (Real Madrid)
Fußballspieler (FC Santos)
Fußballspieler (Grêmio Porto Alegre)
Teilnehmer an einer Fußball-Weltmeisterschaft (Brasilien)
Teilnehmer am FIFA-Konföderationen-Pokal (Brasilien)
Fußballspieler (Juventus Turin)
Copa-do-Brasil-Sieger
Italienischer Meister (Fußball)
Brasilianischer Meister (Fußball)
Spanischer Meister (Fußball)
FIFA-Konföderationen-Pokal-Sieger
UEFA-Super-Cup-Sieger
FIFA-Klub-Weltmeister
Südamerikameister (Fußball)
Brasilianer
Geboren 1976
Mann